Koubaa ist der Familienname folgender Personen:

 Ghazi Koubaa (* 1972), tunesischer Volleyballspieler
 Sanaa Koubaa (* 1985), deutsche Leichtathletin